Surugue peut faire référence à :

 Gérard Surugue (1946-), acteur et doubleur français
 Louis Surugue  (ou Louis de Surugue de Surgis) (1686-1762), graveur français
 Pierre Louis de Surugue (ou Pierre-Louis Surugue) (1710-1772), graveur français, fils et élève de Louis Surugue
 Pierre Étienne Surugue (1698-1772), sculpteur français, frère cadet de Louis Surugue
 Surugue (dite l'ancienne), peintre, fille et élève de Pierre Étienne Surugue
 Surugue (dite la jeune), peintre, fille et élève de Pierre Étienne Surugue
 Pierre Surugue (1728-1786), peintre et sculpteur français, fils de Pierre-Étienne Surugue

Références 

Homonymie de patronyme